Trudaine peut faire référence à la famille Trudaine :
 François Firmin Trudaine (1679-1754) évêque de Senlis (1714-1754)
 Charles Trudaine (1660-1721), prévôt des marchands de Paris et conseiller au Parlement de Paris
 il a laissé son nom à l’avenue Trudaine, dans le  de Paris et au square Trudaine situé sur l’avenue
 Daniel-Charles Trudaine (1703-1769), intendant des finances de Louis XV, fils du précédent
 il commande à Jacques-Louis David le portrait de sa femme, le Portrait de Madame Trudaine
 il a laissé son nom à l’Atlas de Trudaine, un des premiers atlas routier, établi entre 1745 à 1780
 Philibert Trudaine de Montigny (1733-1777), chimiste, fils du précédent

Lien externe 
 Persée : Suzanne Delorme, Une famille de gands Commis de l'État, amis des Sciences, au  : Les Trudaine, 101-109, Revue d'histoire des sciences et de leurs applications, Année   1950, Volume 3, 3-2

Trudaine signifie impertinence en gallo.

Notes, sources et références 

Homonymie